Lega Nazionale A 2004-2005 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2004-2005 – torneo di hockey su ghiaccio maschile